.307 Winchester — винтовочный боеприпас, представленный американской фирмой «Winchester» в 1982 году для гражданского рынка. Разработан, чтобы реализовать высокие боевые качества патрона .300 Savage для винтовки рычажного действия с трубчатым магазином. По массо-габаритным характеристикам .307 Winchester практически идентичен более распространенному патрону .308 Winchester за исключением наличия выступающей закраины и более толстых стенок гильзы.

Патрон .307 Winchester в настоящее время приобретает широкую популярность среди спортсменов из-за наличия в некоторых странах (например, в Испании) законов, запрещающих гражданское использование боеприпасов военного назначения (например .308 Winchester)

Спецификации с пулей Super-X Power-Point весом 12 грамм

См. также 

 .308 Marlin Express

Примечания

Ссылки 
 http://www.ballisticstudies.com/Knowledgebase/.307+Winchester.html
 http://www.chuckhawks.com/307win.htm

Винтовочные_патроны
Охотничьи патроны
Патроны центрального воспламенения
Патроны с выступающей закраиной
3